Ngoma – rodzaj owadów z rzędu pluskwiaków
Osoby o tym nazwisku:
 Leonard Ngoma – zambijski pływak, olimpijczyk
 Patrick Ngoma – zambijski piłkarz